Voici la liste des planètes mineures numérotées de 86001 à 87000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

86001-86100

86101-86200

86201-86300

86301-86400

86401-86500

86501-86600

86601-86700

86701-86800

86801-86900

86901-87000 

86001-87000